Scharkow (,  bzw. ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Dmitrijewitsch Scharkow (1948–2016), russischer Schauspieler
 Boris Jurjewitsch Scharkow (* 1950), russischer Physiker
 Dmitri Olegowitsch Scharkow (* 1969), russischer Biochemiker
 Georgi Scharkow (* 1976), bulgarischer Skispringer
 Wladimir Alexandrowitsch Scharkow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Iwanowitsch Scharkow (1928–2000), sowjetischer Sekretär des Stadtkomitees in Schdanow (früher Mariupol)

Scharkow bezeichnet:
 deutscher Name der polnischen Gemeinde Czarków

Sharkov steht für:
 (4074) Sharkov, ein nach Boris Jurjewitsch Scharkow benannter Asteroid